The Last Musketeer – film del 1952 diretto da William Witney
The Last Musketeer – film del 2000 diretto da Bill Britten
The Last Musketeer – film del 2010 diretto da Emre Korkmaz e Art Zapata